Das Herrendoppel (Rollstuhl) der Australian Open 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Melbourne.

Vorjahressieger waren Alfie Hewett und Gordon Reid, die erneut den Titel gewannen.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Herrendoppel
2021